Narrows, une localité de Virginie, aux États-Unis.
The Narrows, un détroit de New York, aux États-Unis.
The Narrows, une gorge de l'Utah, aux États-Unis.
The Narrows, un film américain.

Homonymie de toponyme